"Smolensk" pode significar:
 Smolensk, cidade russa
 Oblast de Smolensk, província russa
 3213 Smolensk, asteroide
 Voivodia de Smolensk, unidade administrativa do Grão-Ducado da Lituânia
 Abraão de Smolensk, santo da Igreja Ortodoxa Russa

Ver também
 

Desambiguações de topônimos